

Cinema 
Waters  – film del 2006 diretto da Ryo Nishimura

Persone 
Crystal Waters – cantante statunitense
Daniel Waters – sceneggiatore e regista statunitense
Fraser Waters – rugbista sudafricano
Jeff Waters – chitarrista canadese
John Waters (m. 1965) – regista statunitense
John Waters (n.1946) – cineasta statunitense
Joshua Waters – pilota motociclistico australiano
Katarina Waters – wrestler britannica
Mark Waters – regista statunitense
Maxine Waters – politica statunitense
Muddy Waters – cantautore statunitense
Roger Waters – bassista dei Pink Floyd
Swayze Waters – giocatore di football americano statunitense
Lindsay Lee-Waters – tennista statunitense

Pagine correlate 
 Water (disambigua)
 John Waters